Хуан Мартин има више значења:

 Хуан Мартин (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хуан Мартин (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику